Ободівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Ободівська сільська рада — Вінницька область, Тростянецький район
 Ободівська сільська рада — Сумська область, Білопільський район